Ve Formuli 1 v roce 1996 se opět uskutečnilo celkem 16 závodů Grand Prix. Mistrem světa se stal Damon Hill (syn Grahama Hilla) s vozem Williams-Renault FW18. Pohár konstruktérů získala po roční přestávce opět stáj Williams.

Pravidla 
 Boduje prvních šest jezdců podle klíče:
 1. 10 bodů
 2. 6 bodů
 3. 4 body
 4. 3 body
 5. 2 body
 6. 1 bod

Složení týmů

Velké ceny

Konečné hodnocení

Jezdci

Pohár konstruktérů

Národy 
 Velká Británie 138
 Kanada 78
 Německo 66
 Francie 60
 Finsko 36
 Rakousko 21
 Brazílie 16
 Nizozemsko 1

Reference

Související články 
 Historie Formule 1

Externí odkazy 
 

 
Formule 1 podle let